Mikuni (bedrijf), Japanse fabrikant van onder andere carburateurs
 Mikuni (gemeente), voormalige gemeente, onderdeel van Sakai
 Rentaro Mikuni, Japans acteur